Серге́й Ерёмин:
 
 Ерёмин, Сергей Николаевич (1903—1975) ― советский трубач, педагог.